Amfreville může označovat více francouzských obcí:

 Amfreville (Calvados) – obec v departementu Calvados
 Amfreville (Manche) – obec v departementu Manche
 Amfreville-la-Campagne – obec v departementu Eure
 Amfreville-la-Mi-Voie – obec v departementu Seine-Maritime
 Amfreville-les-Champs (Eure) – obec v departementu Eure
 Amfreville-les-Champs (Seine-Maritime) – obec v departementu Seine-Maritime
 Amfreville-sous-les-Monts – obec v departementu Eure
 Amfreville-sur-Iton – obec v departementu Eure

Externí odkazy